Stolen kan syfta på:

Stolen (film) – en amerikansk actionthriller från 2012
  Stolen i Rickeby – en hällristning på Stora Rickebyhällen
 Stolen Nets Lake –  en sjö i Kanada
 Stolen Hearts – en amerikansk romantisk komedifilm från 1996